Williamstown peut désigner plusieurs villes :

Williamstown (Australie-Méridionale)
 Williamstown (Victoria)

Williamstown (Ontario)

Williamstown (Irlande)

Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (New Jersey)
 Williamstown, une localité du Comté d'Oswego dans l'État de New York,
 Williamstown (Pennsylvanie)
 Williamstown (Vermont)
 Williamstown (Virginie-Occidentale)
 Williamstown (Wisconsin)